

Села:
 Журавники — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район
 Журавники — Львівська область, Львівський район

Журавники — село в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Журавники — село в гміні Злота Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Журавники — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства